Filino è un nome maschile greco antico.

Persone 
Filino di Agrigento – storico greco antico
Filino di Atene – oratore greco antico
Filino di Cos – medico greco antico